El Estadio de San Mamés es un estadio de fútbol ubicado en Bilbao y que hace referencia a:

 Estadio de San Mamés de 1913, fue un estadio desde 1913 a 2013, para posteriormente ser demolido y sustituido por otro estadio.
 Estadio de San Mamés de 2013, es un estadio inaugurado en 2013 en sustitución del anterior en el mismo terreno.